Языки бете — группа языков, относящихся к нигеро-конголезской макросемье, семье кру. Распространены в Кот-д’Ивуаре.

Группа состоит из следующих языков:
 восточный бете;
 куя;
 северный бете;
 западный бете;
 годие.

Письменность 
Языки бете пользуются латиницей.

Один из алфавитов имеет следующий вид.

Есть также другая версия алфавита.

Примечания 

Языки Кот-д’Ивуара
Языки кру